II. Robert d'Artois, vagy II. Róbert artois-i gróf, I. Róbert gróf fia  
 II. Róbert francia király
 II. Róbert namuri gróf
 II. Róbert skót király